Wilhelmsplatz steht für:

einen Platz, der nach dem deutschen Kaiser Wilhelm I. benannt ist: 
 in Görlitz, siehe Wilhelmsplatz (Görlitz)
 in Herford, siehe Neustadt (Herford)#Wilhelmsplatz
 in Neustadt an der Weinstraße, siehe Wilhelmsplatz (Neustadt)
 in Offenbach am Main, siehe Wilhelmsplatz (Offenbach am Main)

einen Platz, der nach dem deutschen Kaiser Wilhelm II. benannt ist:
 in Hückeswagen, siehe Wilhelmsplatz (Hückeswagen)

einen Platz, der nach dem zweiten König der Niederlande Wilhelm II. benannt ist: 
 in Luxemburg, siehe Place Guillaume II

zwei Plätze in Stuttgart, die nach Wilhelm, dem zweiten König von Württemberg benannt sind:
 den Wilhelmsplatz in Stuttgart-Stadtmitte an der Hauptstätter Straße
 den Wilhelmsplatz (Bad Cannstatt) in Bad Cannstatt, ein zentraler Verkehrsknotenpunkt 

einen Platz, der nach dem britischen und hannoverschen König Wilhelm IV. benannt ist:
 den Wilhelmsplatz in Göttingen, siehe Aula der Georg-August-Universität

den ehemaligen Namen des heutigen Hans-Albers-Platz in Hamburg-St. Pauli

Siehe auch:
Wilhelmplatz